La clase media baja, en algunos países también llamado clase media emergente, es un concepto sociológico que se refiere al grupo socioeconómico constituido por los miembros de estatus superior a la clase baja, y que se agrupa a menudo junto a la clase media a efectos de distintas encuestas. Esto contrasta con el término «clase media alta», que se usa para el grupo en el otro extremo de la clase media donde su sueldo puede llegar a la de una persona de clase alta, sin poder ser superado. Hay un considerable debate sobre cómo debería de definirse la clase media baja. Esta clase, por lo general, pertenecen los administradores u operarios de fábricas o de cualquier tipo de comercio, ya sea de estatus profesional o no. También se le puede incluir a las personas que realizan labores repetitivas, pero cuyo sueldo sea superior al promedio de ingresos de una persona de clase baja y no supere a lo que uno de clase media promedio gane. En ciertos casos la persona ni siquiera debe contar con algún tipo de formación. Se estima que un tercio de estadounidenses pertenecen a este grupo. En la actualidad también se incluye a empleados o asistentes de algún negocio y a los jóvenes técnicos de alguna profesión universitaria.

Definición popular 

En este estrato social se consideran que pertenecen aquellas personas cuyo nivel de vida está posicionado ligeramente por debajo del nivel medio. En la tipología del gasto, ya pueden incluirse gastos de ocio y turismo económico: diversión, pasatiempos, asistencia a espectáculos, salidas a restaurantes, consumo e incluso tendencia al consumismo de pequeños electrodomésticos, electrónica, mobiliario y hogar, siempre de una manera limitada y/o haciendo uso de financiación externa.

Generación X (Clase Media Baja):

Son en general, padres de familia mayores de 40 años, son mayoritariamente personas cuya educación incluyen secundaria o formación profesional completa, seguidos de bachillerato y en menor número, universitarios que no han concluido sus estudios o han llegado a obtener la graduación o licenciatura. Al igual que la clase baja prevalecen ocupaciones como: taxistas (conductores y propietarios del vehículo), comerciantes (fijos o ambulantes), instaladores y trabajadores especializados  (fontanería, carpintería, albañilería, pintura, mantenimiento, escayolistas, marmolistas, etc.), conductores, mensajeros, cobradores y obreros en general, administrativos y funcionarios de bajo nivel. Sin embargo, lo que los diferencia de la clase baja, muy aparte de que su sueldo sea mucho mayor que al de estos, es la tendencia a invertir para bienes a futuro, otorgando una gran importancia a la adquisición de la vivienda habitual, siempre procurando equilibrar los gastos mes a mes. 

En esta categoría se encuentran profesionales que han perdido sus empleos de juventud y ahora tienen que probar en el ámbito del emprendimiento pues no hay oferta de mercado y tienen que realizar formación o completar las ya iniciadas al objeto de mejorar su currículo. 

En estos hogares, es habitual la posesión de un vehículo propio (automóvil o motocicleta) por cada uno de los miembros contribuyentes a la economía del hogar, suelen ser automóviles adquiridos en el mercado de ocasión o de una gran antigüedad, de 10 a 25 años. 

El ocio suele ser el que es ofrecido de manera gratuita o es económico, uso de instalaciones públicas y servicios sociales que pone la administración al servicio de la ciudadanía. Siendo la televisión en abierto o gratuita, forma parte de su diversión, atendiendo preferentemente a telenovelas y series, informativos y a programas de concurso-espectáculo, con un promedio de visionado en algo más de dos horas diarias. 

El uso de internet también tiene uso lúdico, como el uso de videojuegos en línea, redes sociales, búsqueda de información, lecturas, descargas de libros electrónicos, videos y películas, realización de cursos formativos, seguimiento de canales de video de las temáticas que les pueda interesar, búsqueda de contactos y pornografía, suelen ser entre otros usos, los más comunes, al punto, de que, hay tendencias a que se emplee más de dos horas diarias, situándose por encima de la televisión.

Generación Y y Z (Clase Media Baja):

Son los descendientes de la generación X, de entre 20 y 30 años de edad. En esta categoría entran los técnicos profesionales y especialistas universitarios, muchos con los estudios no concluidos por haber encontrado empleo o por haber formado una familia a una edad juvenil. 

Su esquema de gasto debe de ser muy selectivo, eligiendo la adquisición de bienes de equipo y electrónicos de la gama baja o aprovechando muchas ofertas y descuentos, en algunos casos, usando financiación externa.

Disponen de línea telefónica, tanto fija como móvil, acceso a internet, ordenador personal y vehículo propio, aunque les resulta más complicado acceder a la compra de una vivienda, pueden llegar a obtener una vivienda de protección oficial o de bajo alquiler, suelen vivir en alquiler de renta baja a la espera de tiempos mejores.

Su estilo de vida es muy limitado, unido a la veleidad de la situación laboral de este grupo, suelen necesitar ayuda de sus padres y/o abuelos, en algunos casos, hasta convivir incluso con ellos, muchos heredan directamente o la ocupan en detrimento de otros herederos.

Suelen comer fuera o comprar comida con frecuencia, pues en su mayor parte, carecen de la formación mínima para cocinar y organizar una economía doméstica.

Quienes adquieren una vivienda, suele ser de dos habitaciones, una para el matrimonio y otra para los hijos, que en algunos casos sea de tres habitaciones cuando los hijos sean de diferente género.

La educación es pública, o en ocasiones privada pero con pensiones bajas, pueden acudir o hacer caso a ayudas sociales como becas para colegios privados o para universidades.

La mayoría usan los medios de transporte públicos para desplazarse cuando lo hacen de manera individual. Los servicios bancarios que poseen son escasos y remiten básicamente a cuentas de ahorro, tarjetas de crédito y algún pequeño préstamo personal o al consumo.

En Estados Unidos 
En la sociedad estadounidense, la clase media puede dividirse en dos o tres subgrupos. Cuando se divide en dos partes, la clase media baja, también denominada a veces simplemente "clase media", se compone de aproximadamente un tercio de los hogares, aproximadamente el doble que la clase media alta o gerencial . Los campos de ocupación comunes son los semiprofesionales, como gerentes de nivel inferior, propietarios de pequeñas empresas y artesanos calificados . Estas personas comúnmente tienen alguna educación universitaria o tal vez una licenciatura y se ganan la vida cómodamente . Ya entre las clases sociales más grandes, rivalizada solo por la clase trabajadora, la clase media baja estadounidense es diversa y está creciendo. 

Aunque no es común en los modelos sociológicos, la clase media puede dividirse en tres secciones en el uso de la lengua vernácula. En este sistema, el término clase media baja se relaciona con el grupo demográfico denominado clase trabajadora en la mayoría de los modelos sociológicos. Sin embargo, algunos modelos de clase, como los del sociólogo Leonard Beeghley , sugieren que la clase media es un grupo demográfico socioeconómico cohesivo, incluidos los datos demográficos que de otro modo se conocen como clase media baja, simplemente media o media alta en un grupo que comprende aproximadamente el 45% de los hogares.

Referencias 
Bibliografía

Clases sociales
Sociología